LHW steht als Abkürzung für:

 den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
 den chinesischen Flughafen Lanzhou, nach dem IATA-Flughafencode
 Lazarus Hilfswerk Liechtenstein, das Hilfswerk des Lazarus-Ordens in Liechtenstein.
 den Schienenfahrzeughersteller Linke-Hofmann-Busch-Werke in Breslau
 The Leading Hotels of the World Ltd., eine weltweite Allianz von Luxushotels, Resorts und Spas unterschiedlicher Betreiber

LHW